Ancistrolepis hirsuta är en snäckart. Ancistrolepis hirsuta ingår i släktet Ancistrolepis och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
hirsuta